Termenul „La Roche” se poate referi la:

Hoffmann-La Roche, concern farmaceutic în Elveția
La Roche & Co., bancă elvețiană
Nume de persoane
 Carl von La Roche, actor german
 Emanuel La Roche, arhitect elvețian
 Käthi La Roche, teolog elvețian
 Sophie von La Roche, scriitoare germană
 Johann Joseph La Roche, actor austriac
 Walther von La Roche, jurnalist 
 Heinrich de La Roche, vicar din Mainz
 Mazo de La Roche, scriitor canadian
 Robert La Roche, designer austriac
 Casa La Roche, familie nobiliară burgundă
Denumiri geografice
La Roche-en-Ardenne, comună în Belgia
La Roche, Elveția, comună
Comune în Franța

La Roche-Bernard
La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme)
La Roche-Canillac
La Roche-Chalais
La Roche-Clermault
La Roche-de-Glun
La Roche-de-Rame
La Roche-Derrien
La Roche-des-Arnauds
La Roche-en-Brenil
La Roche-Guyon
La Roche-l'Abeille
La Roche-Mabile
La Roche-Maurice
La Roche-Morey
La Roche-Noire 
La Roche-Posay
La Roche-Rigault 
La Roche-sur-Foron
La Roche-sur-Grane
La Roche-sur-le-Buis
La Roche-sur-Yon
La Roche-Vanneau
La Roche-Vineuse
</div>
Cantoane sau departamente din Franța sunt denumite La Roche

Vezi și
Laroche